Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Thailand. IJsland heeft geen ambassade in Thailand.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Thailand
IJslandse